

Персоналії 
 Тугай-Бей — (бл. 1601 — кінець 1648/початок 1649) — кримськотатарський полководець і політичний діяч

Ім'я 
 Тугай Керімоглу (,  24 серпня 1970, Трабзон) —  колишній турецький футболіст, півзахисник
 Тугай Мерджан (,  , Стамбул) — актор турецького кіно й телесеріалів

Прізвище 
 Тугай Анатолій Михайлович (24 вересня 1938, Євпаторія — 22 квітня 2016, Київ) — український науковець та педагог
 Тугай Жанна Георгіївна ( 4 квітня 1937, Шпола) — українська актриса
 Нестор (Тугай) (в миру Микита Арсентійович Тугай, 3 квітня 1900, село Жуляни, Київська губернія — 17 лютого 1969, Київ) — єпископ Українського екзархату Московської патріархії, єпископ Чернігівський і Ніжинський.
 Тугай Юрій Іванович (нар. 19 липня 1955)  — український вчений-енергетик, доктор технічних наук

Географія 
 Тугаї — ділянки терас долин річок Центральної і Середньої Азії, затоплювані під час паводків і повеней.
 Тугайні ліси

Тугай — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Тугай — присілок, Гафурійський район, Башкортостан

Див. також 
 Тугаєво